Юрий Иванович Бобровницкий – российский учёный-акустик, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).

Родился 17 февраля 1937 года.

Окончил Московский физико-технический институт по специальности «Радиофизика и акустика» (1960).

С 1960 г. работает в Институте машиноведения имени А. А. Благонравова АН СССР (РАН), зав. лабораторией структурной акустики, начальник сектора виброакустики, зав. отделом «Теоретическая и прикладная акустика».

Докторская диссертация:
 Упругие волны в твердых волноводах из тонких полос : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.06. - Москва, 1982. - 289 с. : ил.

Специалист в области вибраций и шума инженерных конструкций.
Создал теорию колебаний стержневых решетчатых структур.
Предложил метод обобщенных импедансов, основанный на введении понятия механического импеданса относительно произвольной системы сосредоточенных и распределенных сил.

Автор работ по моделированию протяженных источников звука и по разработке методов обнаружения дефектов (трещин) в конструкциях понизкочастотной вибрации.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999). Лауреат премии «МАИК-Наука» на конкурсе лучших работ, опубликованных в 1996 г. в журналах РАН.

Сочинения:
 Введение в акустическую динамику машин [Текст] / И.И. Артоболевский, Ю.И. Бобровницкий, М.Д. Генкин. - Москва : Наука, 1979. - 295 с. : ил.; 22 см.
 Распространение волн в конструкциях из тонких стержней и пластин [Текст] / АН СССР. Гос. науч.-исслед. ин-т машиноведения. - Москва : Наука, 1974. - 102 с. : ил.; 21 см. Бобровницкий Ю. И., Генкин М. Д., Маслов В. П., Римский-Корсаков А. В.

Источники 
 http://www.akzh.ru/pdf/1997_6_857.pdf
 http://www.akzh.ru/pdf/2007_5_734-734.pdf
 Акустический журнал, 1997, том 43. № 6, с. 857
 Юрий Иванович Бобровницкий (к 70-летию со дня рождения). Акустический журнал. 2007, т. 53, № 5. с. 734-734.